Her Story, jeu vidéo sorti en 2015 ;
 Her Story, web-série diffusée en 2016.

Voir aussi 
 Herstory